

Cinema 
Iracema – film del 1917 diretto da Vittorio Cappellaro 
Iracema – film del 1949 diretto da Vittorio Cardineli e Gino Talamo

Geografia 
 Brasile
Iracema – comune dello stato del Ceará
Iracema – comune dello stato di Roraima 
Iracema do Oeste – municipio dello stato di Paraná
 Rio Iracema – fiume dello stato di Santa Catarina
 Praia de Iracema – spiaggia del comune di Fortaleza
Cinema brasiliano
 Iracema – film del 1917
 Iracema – film del 1949
 Iracema, la vergine dalle labbra di miele – film del 1979 diretto da Carlos Coimbra
 Iracema, una "questione" amazzonica – film del 1976 diretto da Jorge Bodanzky

Letteratura 
Iracema – romanzo di José de Alencar del 1865